Kälsang Gyatso (dalai lama), zevende dalai lama
Kelsang Gyatso (NKT), oprichter van de Nieuwe Kadampa-traditie